Germar ist der Familienname folgender Personen:

 Germar (Adelsgeschlecht), adlige Familie in Thüringen
 Ernst Friedrich Germar (1786–1853), deutscher Entomologe
 Ferdinand Heinrich Germar (1707–1790), deutscher Arzt, Botaniker und Sammler
 Friedrich von Germar (1787–1842), großherzoglich sächsisch-weimarischer Oberst
 Hedwig von Germar (1854–1931), deutsche Malerin und Grafikerin
 Kurt Ewald von Germar (1793–1875), sächsischer Offizier
 Manfred Germar (* 1935), deutscher Leichtathlet
 Ulrich von Germar (1876–1948), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Germarbrunnen (Brunnenanlage in Germering)
 Germar-Mark (historisches Gebiet in Teilen Thüringens und Hessens)